

Болевиці — село в гміні Медзіхово Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Болевиці — село в гміні Пелчице Хощенського повіту Західнопоморського воєводства